«Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» (, в прокате США Man with a Million) — британский кинофильм 1954 года. Экранизация одноимённого рассказа Марка Твена. Премьера в Великобритании 7 января 1954 года.

Сюжет 
В 1903 году американец Генри Адамс (Грегори Пек) в результате несчастливого стечения обстоятельств попадает в Британию. Будучи без гроша в кармане, он знакомится с двумя чудаковатыми богачами — братьями Оливером и Родериком Монпелье, которые дают ему конверт с деньгами, но не уточняют сумму.

В конверте оказывается банковский билет в один миллион фунтов стерлингов (колоссальная по тем временам сумма; например, в 2018 году ей соответствовали с учётом инфляции более 119 миллионов фунтов стерлингов). Оказывается, братья поспорили. Оливер утверждал, что владелец билета (первый встречный) сможет спокойно с ним прожить целый месяц, не разменивая. Родерик возражал, что разменять его всё-таки придётся. Адамс узнав, что лежит в конверте, бросился назад, но братья исчезли из страны.

События поначалу подтверждают правоту Оливера. Благодаря билету Адамс начинает жить на широкую ногу: поселяется в шикарном отеле, обедает в лучших ресторанах. В газетах о нём пишут как об эксцентричном миллионере, везде ему всё отпускают в кредит и даже не просят денег. Адамс попадает в высшее общество Лондона и знакомится с очаровательной аристократкой Порцией Лэнсдаун.

Адамс сильно переживает по поводу того, что у него в кармане миллион, но наличных денег, как таковых, нет. Его американский знакомый Ллойд Хастингс предлагает совместное предприятие по разработке рудника в Южной Америке. Всё, что требуется от Адамса — это его имя и знаменитый банковский билет. С таким залогодателем акционеры Хастингса готовы выделить средства на продолжение поисков золота. В самый ответственный момент банковский билет неожиданно пропадает из гостиничного номера Адамса. Имя миллионера и всё его благополучие мгновенно рассеивается как дым. Адамса готовы немедленно выкинуть из отеля на растерзание кредиторам. Родственники Порции требуют, чтобы девушка и думать забыла о проходимце.

Билет, к счастью, находится и всё заканчивается вполне удачно. Оливер выигрывает спор, а Генри Адамс возвращается к своей невесте.

В ролях 
 Грегори Пек — Генри Адамс
 Джейн Гриффитс — Порция Лэнсдоун
 Рональд Сквайр — Оливер Монпелье
 Морис Денхам — мистер Рид
 Реджинальд Беквит — Рок
 Брайан Оултон — Ллойд
 Джон Слэйтер — Парсонс
 Вилбур Эванс — американский посол
 Хартли Пауэр — Гастингс
 Уилфрид Гайд-Уайт — Родерик Монпелье
 Брайан Форбс — Тодд
 Джордж Дивайн — хозяин закусочной 
 Джоан Хиксон — хозяйка закусочной

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Variety

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1954 года
Экранизации произведений Марка Твена
Фильмы режиссёра Рональда Нима
Фильмы Великобритании 1954 года